Евгений Ефимов:
* Ефимов, Евгений Иванович (1908—1979) — советский оператор и режиссёр документального кино.
 Ефимов, Евгений Сергеевич (род. 1976) — узбекистанский и российский футболист.